Geys ist der Familienname folgender Personen:

Helmut Geys (1927–2012), deutscher Politiker
Jef Geys (1934–2018), belgischer Fotograf, Bildhauer und Maler